

Сюжет 
Кралство Фиоре. Неутрална държава с население от 17 милиона души. Този свят е пълен с магия. В него търговията на магия е обща благо и тя е станала ежедневна част от живота на хората. Има и хора които изкарват прехраната си, използвайки най-различни магии. Тези хора се наричат магове. Маговете са част от различни гилдии, където изпълняват работи по поръчка. Много от тези гилдии се намират в провинцията. Но има една гилдия, която се намира в едно друго известно градче. В миналото... Не, дори и сега тази гилдия създава легенди. Нейното име е Фейри Тейл.

Сюжетни арки 
Съществуват 19 сюжетни арки:
 Фейри Тейл епизоди 1 – 2
 Дейбрейк епизоди 3 – 4
 Айзенвалд епизоди 5 – 8
 Остров Галуна епизоди 10 – 19
 Лорд Фантом епизоди 21 – 29
 Локи епизоди 30 – 32
 Райската кула епизоди 33 – 41
 Фестивала на жътвата епизоди 42 – 48
 След фестивала епизоди 49 – 51
 Орасион Сейс епизоди 52 – 68
 Дафни. Филъри епизоди 69 – 75
 Едолас епизоди 76 – 95
 Гримоар харт епизоди 96 – 120
 Акнология епизоди 121 – 122
 7 години по-късно епизоди 123 – 124
 Седем-годишно прекъсване. Филъри епизоди 125 – 127
 Ключът към звездното небе. Филъри епизоди 128 – 150
 Великите магически игри епизоди 151 – 199

Сезон 1: 2009 – 2010

Сезон 2: 2010-2011

Сезон 3: 2011-2012

Сезон 4: 2012 – 2013

Сезон 5: 2014

OVA

Филми 

Fairy Tail